Суахілі (народ) — бантумовний народ на східному узбережжі Африки;
 Суахілі (узбережжя) — прибережна область східноафриканського узбережжя Індійського океану, населена народом суахілі, 
 Суахілі (мова) —  мова, якою розмовляє близько 100 млн людей на узбережжі Суахілі та у материкових країнах східної Африки (Танзанія, Кенія, Уганда, Руанда, Бурунді, ДР Конго тощо).